Лас Овехас има више значења:

 Лас Овехас (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Овехас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Овехас (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Овехас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Овехас (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику